Frione (Phrynia) – personaggio di Timone d'Atene di William Shakespeare
 Phrynia – cratere di Titania